Il singolare del torneo di tennis ATP Cleveland 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Haroon Rahim che ha battuto in finale Alex Metreveli 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Alex Metreveli (finale)

 Colin Dibley (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Cleveland 1976